Рекрут:

 Рекрут — лицо, принятое на военную службу по воинской повинности или найму, новобранец.
 «Рекрут» — шпионский триллер Роджера Доналдсона.
 «Рекрут» — американский комедийно-драматический телесериал 2022 года, в российском прокате также имеет название «Шантаж».

См. также 
 Рекрутер
 Рекрутинг